Matzenbach, Matzebächle und Matzebächli sind geographische Namen:

Orte:
 Matzebächli oder Matzenbach, Siedlungsplatz der Gemeinde Flühli, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern

 Matzenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Matzenbach (Fichtenau), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Matzenbach (Flühli), Siedlungsplatz der Gemeinde Flühli, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern

Gewässer:
 Matzenbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll bei Matzen, Stadt Bitburg, Eifelkreises Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Matzenbach (Lafnitz), Zufluss der Lafnitz (Fluss) nach Bruck an der Lafnitz, Gemeinde Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Matzenbach (Waldemme) oder Matzebächle, rechter Zufluss der Waldemme bei Matzebächli, Gemeinde Flühli, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern

Matzenbach ist Namensbestandteil von Bauten:
 Matzenbacher Bild, Waldkapelle nahe bei Matzenbach, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, auf der Gemarkung von Jagstzell, Ostalbkreis, beide Baden-Württemberg
 Schloss Matzenbach, in Matzenbach, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 

Siehe auch:

 Massenbach
 Mattenbach
 Matzengraben